Чиканов — имя собственное.

 Чиканов, Николай Петрович (1925—1983) — советский строитель, первый секретарь Тимирязевского райкома КПСС (1967—1974).
 Чиканов, Сергей Александрович (род. 1979) — украинский гребец.

См. также